«Версия Браунинга»:
 «Версия Браунинга» — пьеса Теренса Реттигена.
 «Версия Браунинга» — кинофильм 1951 года.
 «Версия Браунинга» — телефильм 1955 года.
 «Версия Браунинга» — телефильм 1985 года.
 «Версия Браунинга» — кинофильм 1994 года.